Hotel Majestic – albergo di Firenze
Grand Hotel Majestic già Baglioni – albergo di Bologna